En Pologne, Ługi peut désigner : 

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Ługi, village

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Ługi, localité du powiat de Słupca
 Ługi, village du powiat de Śrem
 Ługi, village du powiat de Złotów 

dans la voïvodie de Łódź
 Ługi, village du powiat de Sieradz
 Ługi, village du powiat de Zgierz

dans la voïvodie de Lubusz
 Ługi, village du powiat de Nowa Sól
 Ługi, village du powiat de Strzelce-Drezdenko

dans la voïvodie de Mazovie
 Ługi, village du powiat de Mława
 Ługi, village du powiat de Zwoleń

dans la voïvodie de Poméranie 
 Ługi, village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Ługi, village du powiat de Kielce
 Ługi, village du powiat d'Opatów